Il singolare del torneo di tennis Canberra Women's Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Anna Smashnova che ha battuto in finale Tamarine Tanasugarn 7-5, 7-6(2).

Teste di serie 

 Tamarine Tanasugarn (finale)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Anne Kremer (primo turno)

 Elena Lichovceva (secondo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Nathalie Dechy (quarti di finale)
 Iva Majoli (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canberra Women's Classic 2002